Бантон () — английская фамилия. Известные носители:

 Бантон, Александра (род. 1993) — австралийская баскетболистка.
 Бантон, Эмма (род. 1976) — британская певица, актриса, автор песен и телеведущая.